Militsa est un nom propre qui peut désigner :

Prénom et patronyme 
Militsa est un prénom féminin.

Militsa est aussi un patronyme.

Sainte chrétienne 
 Militsa de Serbie († 1405), épouse de saint Lazare de Serbie ; fêté le 18 juillet par l'Église orthodoxe.

Autres personnalités portant ce prénom 
 Milítsa Papadopoúlou (Μηλίτσα Παπαδοπούλου, ° ? - ), Miss Star Kypros en 1991.

Références